Kuanniarsuit bezeichnet:
 Kuanniarsuit (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuanniarsuit (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuanniarsuit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland